Příjmení Mathauser nese více osobností:

 Hana Mathauserová (* 1981) – česká herečka
 Josef Mathauser (1846–1917) – český malíř portrétů, náboženských a historických obrazů
 Světla Mathauserová (1924–2006) – česká překladatelka, vysokoškolská učitelka, literární historička a rusistka
 Zdeněk Mathauser (1920–2007) – český vysokoškolský učitel, rusista, dále pak estetik a literární vědec

Česká příjmení